Лукошкино:
 Лукошкино — деревня Елецкого района Липецкой области
 Лукошкино — деревня Краснинского района Липецкой области